

Cinema 
 L'armata Brancaleone – film del 1966 diretto da Mario Monicelli
 La nuova armata Brancaleone – cortometraggio del 2010 diretto da Mario Monicelli

Sport 
 Armata Brancaleone Ice Sledge Hockey Lombardia – squadra italiana di hockey su slittino